Onderdistrict in Indonesië
 Ngraho (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Ngraho (Kedungtuban), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Ngraho (Kalitidu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Ngraho (Ngraho), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java